Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Olivier Mutis 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Werner Eschauer (secondo turno)
 Petr Luxa (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Ville Liukko (primo turno)

 Marcello Craca (semifinali)
 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Rogier Wassen (quarti di finale)
 Rodrigo Cerdera (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2000